Збиток, збитки () — суми втрачених активів, наприклад, через шкоду втрати, крадіжки або зобов'язання, які виникли, наприклад, у результаті правопорушення.

Законодавство України виділяє такі види збитків:
 витрати, зроблені кредитором;
 втрата або пошкодження його майна;
 не одержані кредитором доходи, які він отримав би, якщо б зобов'язання було виконане боржником

Див. також 
 Втрачена вигода

Література 
 Методологія вартісної оцінки збитків: монографія / І. М. Комарницький, О. М. Бєлуха, М. І. Бублик та ін. ; за ред. І. М. Комарницького ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ін-т новіт. технологій і упр. ім. В. Чорновола. — Львів: Апріорі, 2010. — 876 с. : іл. — Бібліогр.: с. 526—546. — ISBN 978-966-8256-95-0

Посилання 
 Збитки  // 
 

Бухгалтерський облік і аудит